Najwyższa Tajna Rada - organ władzy ustawodawczej w Chinach utworzony w połowie 1911.

Była sukcesorką Rady Wojennej. W jej skład wchodzili głównie konserwatywni politycy mandżurscy. W końcowym okresie swojego istnienia liczyła 32 osoby.

Bibliografia 
 

Urzędy w cesarskich Chinach